Кожвинчу () — покинутый аул в Галанчожском районе Чечни.

География 
Аул Кожвинчу расположен к юго-западу от районного центра Галанчож.

Ближайшие развалины аулов: на северо-востоке — развалины аулов Акка и Итыркале, на востоке — развалины аулов Зенгали и Кереты.

История 
Кожвинчу является поселением тейпа аккий.

Аул Кожвинчу был ликвидирован в 1944 году во время депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году чеченцам было запрещено селиться в данном районе.

Примечания

Ссылки 
 
 AKKA | Координаты населенных пунктов Галанчожского района, в которых проживали аккинцы

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне